Fernando Núñez, Hernando Núñez, Hernán Núñez o Fernán Núñez puede referirse a:
La combinación del nombre Fernando (Hernando, Hernán o Fernán) y el apellido Núñez.

Topónimo
Fernán Núñez, provincia de Córdoba.

Título
Ducado de Fernán Núñez, desde 1817 (antes, Condado de Fernán Nuñez, desde 1638).
Palacio de Fernán Núñez (Madrid).
Palacio Ducal de  Fernán Núñez (Fernán Núñez).

Personajes 
 Fernán Núñez de Témez, noble castellano del siglo XIII (el que dio el nombre a la localidad cordobesa).
 Fernando Núñez de Cabrera (m. 1350), obispo de Córdoba entre 1346 y 1350, año en que falleció.
 Fernán Núñez Coronel, judeoconverso castellano del siglo XV.
 Hernán Núñez de Toledo, humanista español del siglo XVI.
 Hernán Núñez Oyarce, músico chileno del siglo XX.
 Fernando Solís Núñez, futbolista chileno.
 Fernando Cuéllar Núñez, jurista y político boliviano.